Pray ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Nelson Pray (1868–1963), US-amerikanischer Politiker
 Donald P. Pray (* 1949), US-amerikanischer Amateurastronom
 György Pray (1723–1801), ungarischer Historiker und Jesuit

Der Name Pray bezeichnet außerdem:

 Pray, eine italienische Gemeinde in der Region Piemont
 Pray (Loir-et-Cher), eine französische Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Pray (MC-Hammer-Lied), eine Single des Rappers MC Hammer
 Pray (Take-That-Lied), Lied von Take That (1993)

Siehe auch:
 Prey